Bitka pri Dogger Banku se lahko nanaša na:

Bitka pri Dogger Banku (1696), pomorska bitka Devetletne vojne med francoskimi ladjami in nizozemskim konvojem
Bitka pri Dogger Banku (1781), pomorska bitka Četrte angleško-nizozemske vojne 
Incident pri Dogger Banku, incident Rusko-japonske vojne leta 1904, ko so ruske ladje pomotoma streljale na britanske ribiške čolne
Bitka pri Dogger Banku (1915), pomorska bitka Prve svetovne vojne med britansko Kraljevo mornarico in nemško mornarico
Bitka pri Dogger Banku (1916), pomorska bitka Prve svetovne vojne med britanskimi minoiskalci in nemškimi torpednimi čolni